Río Verde kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Verde (vattendrag i Brasilien, lat -13,98, long -60,40),

Ecuador 

 Río Verde (vattendrag i Ecuador, Tungurahua), 
 Río Verde (vattendrag i Ecuador, Esmeraldas),

Mexiko 

 Río Verde, San Luis Potosí, 
 Río Verde, Chihuahua, 
 Río Verde, Durango, 
 Río Verde, Guerrero, 
 Río Verde, Oaxaca, 
 Río Verde, Puebla, Francisco Z. Mena,

Spanien 

 Río Verde (vattendrag i Spanien, Valencia, Província de València), 
 Río Verde (vattendrag i Spanien, Andalusien, Provincia de Granada, lat 36,73, long -3,68), 
 Río Verde (vattendrag i Spanien, Andalusien, Provincia de Málaga), 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Ecuadorförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar